Die League of Ireland 1993/94 war die 73. Spielzeit der höchsten irischen Fußballliga. Titelverteidiger war der Cork City.

Die Shamrock Rovers gewannen zum 15. Mal den Meistertitel.

Modus 
Das Ligaformat war dasselbe wie im Vorjahr: Zuerst spielten die zwölf Teams einen Grunddurchgang aus Hin- und Rückrunde. Die besten sechs Mannschaften qualifizierten sich für die Meisterrunde, während die restlichen sechs Teams in der Abstiegsrunde um den Klassenerhalt kämpften. Gespielt wurde jeweils eine Hin- und Rückrunde, Punkte aus der Vorrunde wurden mitgenommen.

Es wurde zum ersten Mal die Dreipunkteregel angewandt.

Vorrunde

Tabelle

Kreuztabelle

Meisterrunde 
Die Ergebnisse aus der Vorrunde wurden mit eingerechnet

Abstiegsrunde 
Die Ergebnisse aus der Vorrunde wurden mit eingerechnet

Relegation 
Die zehntplatzierten Cobh Ramblers gewannen die Relegation gegen den Dritten der First Division, Finn Harps, und blieben in der ersten Spielklasse.

|}

Weblinks 
 Ergebnisse und Tabelle eu-football.info
 Premier Division extratime.ie
 Tabelle auf rsssf.com, abgerufen am 16. Mai 2013
 Torschützenkönige auf rsssf.com, abgerufen am 16. Mai 2013

1994
Fußballsaison 1993/94